Putzer, Pützer (Puetzer):
 Johann Putzer von Reibegg (1801–1892), empresario austríaco.
 Joseph Putzer (1836–1904), teólogo austríaco-estadounidense.
 Eugene James Putzer (1929-2006), matemático estadounidense.
 Karen Putzer (* 1978, Bolzano), una esquiadora.

Pützer 
 Alfons Pützer (1918–1993), diseñador de aeronaves y empresario alemán. 
 Pützer Elster (Alfons Pützer KG).
 Sportavia-Pützer

 Friedrich Pützer (1871–1922), arquitecto y profesor alemán.